Le sigle DMAE ou DMaé peut désigner :
 le diméthylaminoéthanol, un aminoalcool ;
 la Direction de la maintenance aéronautique (DMAé), un organisme interarmées français.